Отёх-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Отёх-Кюеле — озеро, в левобережье р. Тумара, Республика Саха (Якутия), координаты 63°35' с. ш. 130°05' в. д.
 Отёх-Кюеле — озеро, в русле р. Арга-Сала, Республика Саха (Якутия), координаты 60°44' с. ш. 131°01' в. д.
 Отёх-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Алдан, Республика Саха (Якутия), координаты 59°16' с. ш. 125°25' в. д.

См. также 
 Отёх-Кёлюе
 Отёх-Кюель — озеро, между р. Лена и р. Кенгкеме, координаты 62°47' с. ш. 129°02' в. д.
 Отёх-Кюель — озеро, на р. Амбардах, координаты 59°43' с. ш. 129°42' в. д.

Примечания